Il singolare del torneo di tennis Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paolo Lorenzi che ha battuto in finale Simone Vagnozzi 4-6, 7-65, 7-64.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Alberto Martín (semifinali)
 Diego Hartfield (secondo turno)
 Jan Minář (primo turno)

 Stefano Galvani (secondo turno)
 Pere Riba (primo turno)
 João Souza (primo turno)
 Matwé Middelkoop (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2008